Боги́чевич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Богичевич, Владислав (род. 1950) — югославский футболист, полузащитник;
 Богичевич, Душан (род. 1990) — сербский гребец;
 Богичевич, Милош (1811—1844) — второй по счёту градоначальник Белграда в его истории.
 Богичевич, Тияна (род. 1981) — сербская певица, представительница Сербии на «Евровидении-2017»